Grosser ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Grosser (* 1996), deutscher Radrennfahrer
 Adrian Grosser (* 1968), deutscher Golfjournalist und Fernsehkommentator
 Alfred Grosser (* 1925), deutsch-französischer Publizist und Politikwissenschaftler
 Anna Grosser-Rilke (1853–1944), österreichisch-deutsche Pianistin, Klavierlehrerin und Journalistin
 Axel Grosser, deutscher Radrennfahrer
 Dieter Grosser (1929–2021), deutscher Politologe
 Gretchen Grosser, Pseudonym von Margaretha Grosser (1934–2019), deutsche Autorin und Übersetzerin
 Günther Grosser (1917–1988), hessischer Landtagsabgeordneter
 Hermann Grosser (1892–1953), schlesischer Lehrer, Kunsterzieher, Maler und Graphiker 
 Hermann Grosser (Historiker) (1911–1995), Schweizer Historiker
 Karl Grosser (1850–1918), deutscher Architekt
 Karlheinz Grosser (* 1922), deutscher Schriftsteller
 Klaus-Dieter Grosser (1933–2016), deutscher Internist
 Lily Grosser (1894–1968), deutsche Friedensaktivistin
 Lutz Grosser (* 1961), deutscher Handballtorwart
 Otto Grosser (1873–1951), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Paul Grosser (1880–1934), deutscher Kinderarzt und Wissenschaftler
 Peter Grosser (1938–2021), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Renate Grosser (* 1927), deutsche Schauspielerin
 Robert Grosser (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Grosser (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Samuel Grosser (1664–1736), Rektor am Görlitzer Gymnasium Augustum, Dichter und Regionalhistoriker
 Siegfried Grosser (1931–1998), sudetendeutscher und österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Thomas Grosser (1965–2008), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ulrich Grosser (1945–2013), deutscher Dirigent, Organist, Pianist und Musikpädagoge
 Wilhelm Grosser (1909–1941), deutscher Leichtathlet
 Wilhelm Grosser (Botaniker) (1869–1942), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Großer